Sirion – nei romanzi fantasy di J. R. R. Tolkien era il principale corso d'acqua del Beleriand
 Daihatsu Sirion – utilitaria prodotta dalla casa automobilistica giapponese Daihatsu dal 1998
 Sirion – altro nome del Monte Hermon, massiccio montuoso al confine tra Siria, Libano e Israele